

Geografia
Australia
 Rowena – città della contea di Walgett (Nuovo Galles del Sud)
Canada
 Rowena – città del Nuovo Brunswick
Stati Uniti d'America
 Rowena – città della contea di Minnehaha (Dakota del Sud)
 Rowena – città della contea di Russell (Kentucky)
 Rowena – città della contea di Redwood (Minnesota)
 Rowena – città della contea di Wasco (Oregon)
 Rowena – città della contea di Runnels (Texas)

Letteratura
 Lady Rowena – personaggio del romanzo Ivanhoe di Walter Scott

Mitologia
 Rowena – figura della mitologia britannica, figlia di Hengest del Kent e sposa di Vortigern

Onomastica
 Rowena – nome proprio di persona inglese femminile